Amerikai Egyesült Államok
 Five Corners (Indiana)
 Five Corners (Ohio)
 Five Corners (Oregon)
 Five Corners (Washington)
 Five Corners (Lafayette megye, Wisconsin)
 Five Corners (Outagamie megye, Wisconsin)
 Five Corners (Shawano megye, Wisconsin)